Rajd Finlandii 1984 (34. Rally of the 1000 Lakes) – 34 Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii w dniach 24-26 sierpnia. Była to dziewiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1984. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Jyväskylä. Podczas rajdu brytyjska załoga jadąca z numerem 48 wypadła z trasy i potrąciła kilku kibiców, ale nikt nie zginął.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 9 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Finlandia
1984
1984 w Finlandii
Sport w Jyväskylä